Coco Chanel (1883-1971) – stilista francese
Coco Chanel – miniserie televisiva del 2008
Coco Chanel – singolo del 2020 di Gaia